Żeniszkowce (ukr. Żenyszkiwci) - wieś na Ukrainie w rejonie wońkowieckim obwodu płoskirowskiego. 

Pod rozbiorami siedziba gminy Żeniszkowce w powiecie latyczowskim guberni podolskiej.

Przypisy 

Wsie w rejonie wońkowieckim